Фредрика Шарлотта «Лолотта» Форссберг (; 1766—1840), — шведская дворянка и фрейлина, графиня Стенбок. Она была одна из самых обсуждаемых персон своего времени в Швеции, как возможный ребёнок короля Швеции Адольфа Фредрика. Принцесса София Альбертина Шведская исследовала историю её рождения в 1790-х годах и пыталась добиться признания её дочерью Адольфа Фредрика. Это не удалось сделать, хотя считается вполне вероятным, что она была незаконнорождённой дочерью короля.

Ранняя биография 
Официально Лототта Форссберг считалась дочерью служанки при королевском дворе, но ходили слухи, что она была ребёнком короля Адольфа Фредрика и знатной фрейлины Уллы фон Ливен. Королева Луиза Ульрика Прусская, как говорили, терпела все проделки своего мужа, пока он был сдержан и не заводил официальной любовницы, а король так никогда и не завёл себе открыто любовницу. Лолотта Форссберг была удочерена Эриком Форссбергом и Хедвигой Шарлоттой Д’Оршимон. Король Адольф Фредрик умер в 1771 году.

В итоге Форссберг был приставлена ко двору вдовствующей королевы Луизы Ульрики в качестве её приёмного ребёнка по предложению французской камеристки королевы Мишель Элизабет д’Иври. Вдовствующая королева была довольна Лототтой, называя её «малышкой» (La Petite).

Когда вдовствующая королева Луиза Ульрика умерла в 1782 году, она поручила заботу о Форссберг своей дочери, принцессе Софии Альбертине, попросив позаботиться о её благополучии. Форссберг описывалась как особа с большим обаянием, которое стало причиной того, что она стала так любима королевской семьёй. Например, в 1783 году она сопровождала принцессу Шарлотту в поездке за город. София Альбертина очень любила Форссберг, которая стала её компаньонкой.

Расследование 
В мае или апреле 1795 года во время обеда у Софии Альбертины было найдено письмо. Оно было адресовано безымянной женщине от другой безымянной женщины и описывало обстоятельства рождения и детства Форссберг, в то время неофициальной компаньонки Софии Альбертины.

В письме говорилось, что Форссберг родилась на седьмом месяце, будучи дочерью короля Адольфа Фредрика, и была оставлена на попечение купца. Мать открыто не указывалась, но, судя по формулировке, она могла быть либо королевой Луизой Ульрикой, либо любовницей Адольфа Фредерика. В 1776 году по предложению французской камеристки Луизы Ульрики, мадам Д’Иври, ребёнок был передан на попечение супруги французского гофмейстера вдовствующей королевы, после чего о ней заботилась сама вдовствующая королева, а её приёмная мать принесла клятву молчания. В письме также содержалась критика Софии Альбертины за то, что она не сделала Форссберг своей фрейлиной и не выдала её замуж за дворянина, что можно оправдать только тем, что она, возможно, не знала, что Форсберг — её сестра. Письмо было явно написано кем-то, кто знал о делах при дворе, и в нём также содержалась информация, которая казалась вполне вероятной.

Форссберг действительно выросла при дворе Луизы Ульрики по рекомендации мадам Д’Иври, а Луиза Ульрика относилась к Форссберг как к своему собственному ребёнку и обещала ей большое будущее. Она также взяла с Софии Альбертины обещание, что она всегда будет любить Форссберг и заботиться о ней, когда Луиза Ульрика умрёт.

София Альбертина и её невестка Гедвига Елизавета Шарлотта Гольштейн-Готторпская провели расследование по поводу этого письма и допросили приёмную мать Форссберг, которая заверила их, что она была её биологической матерью, но вела себя достаточно подозрительно, чтобы принцессы усомнились в том, что она говорит правду.

12 октября 1795 года Софья Альбертина получила анонимное письмо, адресованное ей самой, с почерком её матери и печатью..

Письмо было написано неизвестной женщиной, которая уверяла её в том, что Форссберг — её сестра, но что её приёмная мать никогда ничего не расскажет, и что Луиза Ульрика дала обещание Адольфу Фредрику, что этот факт не будет раскрыт при жизни Густава III по некоторым причинам, и что Луиза Ульрика устроила бы брак Форссберг с дворянином, если бы она не умерла раньше. Вместе с письмом пришёл свёрток с жемчужным ожерельем, бриллиантом и миниатюрным изображением Адольфа Фредрика.

30 ноября София Альбертина в сдержанной форме объявила в газете «Dagligt Allehanda» о розыске неизвестного автора письма.

София Альбертина к этому времени уже сама была убеждена в том, что Форссберг — её сестра, и поведала об этой истории фактическому регенту Густаву Адольфу Ройтерхольму и королевской семье.

В январе 1799 года София Альбертина рассказала эту историю министру юстиции графу Вахтмейстеру, который сказал ей, что верит в эту историю, но что Форссберг не может быть признана дочерью короля без доказательств. Король допросил приёмную мать Форссберг, которая отказалась признаться в чём-либо, сказав, что дала клятву хранить тайну, в результате король и министр юстиции провели собственное расследование.

Публичное признание 
В 1799 году София Альбертина публично объявила, что Форссберг — её сестра в Швеции и Германии. Это заявление вызвало скандал в Германии, и прусский королевский двор сначала отказался принять Софию Альбертину и Форссберг, когда они прибыли в Берлин. Густав IV Адольф, король Швеции, публично отрицал королевское происхождение Форссберг, но в конце концов согласился, чтобы она стала официальной фрейлиной Софии Альбертины и был представлена ко двору.

Среди знати ходили слухи, что Форссберг является дочерью короля Адольфа Фредрика и фрейлины Ульрики Элизабет фон Ливен, что считается весьма вероятной правдой, хотя и не подтверждённой. Согласно этой версии королева Луиза Ульрика должна была обещать сохранить историю рождения Форссберг в тайне и позаботиться о её будущем при условии, что отношения между Адольфом Фредриком и Ливен будут также храниться в тайне, так как она была глубоко оскорблена изменами своего супруга: в то время у Адольфа Фредрика также родился ещё один ребёнок от балерины, Маргариты Дю Лондель. Также отмечались сходства во внешности между Форссберг, Адольфом Фредриком и Ливен.

История происхождения Лолотты Форссберг (к тому времени графини Стенборг) была описана в 1799 году графом Фредриком Георгом Стремфельтом в письме к Элеоноре Шарлотте д’Альбедюлль (хотя там вместо 1766 был указан 1769 год):

«У королевы Луизы Ульрики была фрейлина по имени Улла Ливен, помолвленная с графом Пером Браге, сыном несчастного графа Эрика. В 1769 году она заболела и разрешилась „малышкой“, которая была дочерью Адольфа Фредрика. Королева была осведомлена об этом секрете, но из дружеских чувств к своей фрейлине, которая славилась добродетелью и хорошими нравами, а также, возможно, из-за крайней ревности, проявленной Её Величеством в отношении очаровательной актрисы и танцовщицы М. Л. Дюлондель, с которой у короля был сын Фредрикссон. Ревность, вызвавшая изгнание М. Л. Дюлондель из королевства, стала причиной обещания королевы своему мужу заботиться о ребёнке под обетом секретности. Те, кто видел графиню Стенбок в её молодые годы, а также портрет Уллы Ливен, не могут сомневаться в этой истории. Кроме того, она похожа на Адольфа Фредрика, и это объясняет, почему люди нашли такое сходство между ней и принцессой Софией Альбертиной».

София Альбертина призналась, что верит в то, что Ливен — мать Форссберг, но ей хотелось бы сохранить это в тайне и что она удивлена тем, что все подозревают одно и то же.

Замужество и поздняя биография 
Форссберг была помолвлена с графом Карлом Эдвардом Юльденстольпе, который разорвал помолвку в 1798 году (он женился на Вильхельмине Юльденстольпе, дочери мужа предполагаемой матери Лолотты Уллы фон Ливен), а в январе 1799 года — с графом Густавом Харальдом Стенбоком, придворным Софии Альбертины, который помогал ей в её расследовании. София Альбертина устроила брак между Форссберг и ним (родственником королевы Катарины Стенбок), необычный для женщины, которая официально считалась ребёнком служанки. Позднее говорили, что история о её королевском происхождении была придумана только для того, чтобы она могла выйти замуж за графа. Стенбок считал, что брак с Форссберг породнит его с королевской семьёй. Их брак был осмеян знатью как скандальный. Лолотта была официально представлена к королевскому двору 10 мая 1799 года Августой фон Ферзен.

Фаворитизм принцессы породил ещё и слух, что Форссберг на самом деле был тайным ребёнком самой Софии Альбертины. София Альбертина продолжала держать Форссберг в качестве своей официальной компаньонки в 1800 году, своей фрейлины в 1818 году и своей главной фрейлины в 1823 году. После смерти Софии Альбертины в 1829 году Форссберг была упомянута в её завещании.

Каково бы ни было истинное происхождение Форссберг, истории о её рождении были одними из самых обсуждаемых в ту эпоху при шведском дворе. Когда она вышла замуж в 1799 году, её называли «одной из самых обсуждаемых людей того времени».

Потомство 
В 30 с небольшим лет Форссберг родила ребёнка. В 1854 году её сын унаследовал поместье Сундбю в Орнё, которое находится в собственности у его потомков и по сей день.

Источники 
 Wilhelmina stålberg, Anteqningar om svenska qvinnor  ['Notes on Swedish women']
 Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 26. Slöke — Stockholm
 Svenska män och kvinnor. 2, C-F / [huvudredaktör: Nils Bohman] ['Swedish men and women. 2, from C to F.' Main editor : Nils Bohman]

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1766 году
Умершие в 1840 году
Внебрачное потомство монархов Швеции